A 2009-es Superbike Cseh Nagydíj volt a Superbike és a Supersport világbajnokság tizedik versenye. A versenyt Brnóban rendezték július 24. és július 26. között.

Eredmények

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

Források 
 Superbike, 1. verseny
 Superbike, 2. verseny
 Supersport

Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Csehnagydíj
Superbikecsehnagydíj